Переяславский драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Переяславский драгунский полк — наименование в 1803—1812 годах полка, сформированного в 1803 году как драгунский и в 1812 году переименованного в конно-егерский. Расформирован в 1833 году.
 Переяславский драгунский полк — краткое наименование в 1857—1864 годах полка, сформированного в 1856 году. Расформирован в 1918 году.